Västanå kan syfta på:

 Västanå, Bromölla kommun, en småort i Skåne
 Västanå (Ångermanland)
 Västanå (Dalarna)
 Västanå slott, söder om Gränna i Jönköpings kommun
 Västanå naturreservat, Jönköpings kommun
 Västanå teater, som tagit sitt namn från en plats utanför Ransäter
Västanå bruksförsamling med Västanåfallet i Viksjö socken i Ångermanland